Кри́стоф Зу́ман (; 19 января 1976, Юденбург, Австрия) — австрийский биатлонист.
 Двукратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Двукратный вице-чемпион чемпионата мира 2009 года.
 Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2005 и 2011 года.
 Завершил карьеру по окончании сезона 2013/2014 годов

Женат. Двое детей: сын Феликс и дочь Леа-Мари.

Спортивная карьера 

Кристоф Зуман, как и многие профессиональные биатлонисты, с детства занимался лыжными гонками. В середине девяностых годов XX века он смог войти в состав юниорской сборной Австрии, а позже — и во взрослую сборную. Специализировался в спринтерских гонках.

В 2000 году перешёл в биатлон когда ему было 24 года. А уже в сезоне 2000/01 дебютировал в кубке мира по биатлону, где уже периодически занимал места в двадцатке сильнейших. Первая кубковая победа была одержана в сезоне 2002/03, который он завершил на пятнадцатом месте в общем зачёте Кубка мира. Следующие сезоны были также вполне успешными для Зумана: он смог закрепиться в двадцатке лучших. В Кубке мира 2006/07сумел одержать одну победу в масс-старте и за один этап до окончания соревнований владел красной майкой лидера в этой номинации, однако в финальном этапе не сумел удержать лидерство. На чемпионате мира в корейском Пхёнчхане в 2009 году завоевал серебряную медаль в гонке с общего старта, вслед за победителем, соотечественником Домиником Ландертингером.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере выиграл две серебряные медали в гонке преследования и в эстафете. По итогам сезона 2009—2010 стал серебряным призёром общего зачёта Кубка мира. В этом же сезоне выиграл малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках.

Послеолимпийский сезон прошёл менее стабильно — завершал сезон в Кубке мира восьмым и завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

В сезоне 2011/2012 результаты пошли на спад. Лучшее место — 6; в гонке преследования в финском Контиолахти на 8 этапе Кубка мира и в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде на 1 этапе Кубка мира. На чемпионате мира в Рупольдинге занял лишь 62 место в спринте..

Результаты

Кубок мира

Ссылки 
 Персональный сайт

 Профиль на сайте IBU
 Профиль на сайте FIS

 Профиль на официальном сайте Федерации биатлона Украины

Лыжники по алфавиту
Лыжники Австрии
Биатлонисты Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года